Le tramway de Louhansk est le réseau de tramways de la ville de Louhansk, en Ukraine. Le réseau est composé de neuf lignes.

Réseau actuel

Aperçu général 
Le réseau compte 9 lignes :

Rames

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Louhansk
 Liste des tramways en Europe

Liens externes 

Louhansk
Transport à Louhansk